Коломенское.

 Коломенское — бывшее подмосковное село, царская вотчина.
 «Коломенское» — государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник на территории Москвы, на территории бывшего села Коломенского.
 Коломенское — железнодорожная станция Павелецкого направления Московско-Курского отделения Московской железной дороги.
 «Коломенское» — московский булочно-кондитерский комбинат.
 Коломенское — село в Каширском районе Воронежской области.
 Коломенское — деревня в Куркинском районе Тульской области.
 Коломенское — село в Советском районе Крыма.

См. также 
 Коломенское княжество — удел Рязанского княжества в 1165—1301 годах.
 Коломенское сельское поселение — в составе Вышневолоцкого района Тверской области с центром в селе Коломно.
 Коломенское шоссе
 Коломенская (станция метро)